Molekulska formula -{C12H8Cl6O}- se može odnositi na:

 Dieldrin
 Endrin